Svensk är ett svenskt efternamn som 2017 bars av 1 062 personer Svensk har använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Svensk
 Agneta Svensk (1953–2003), textilkonstnär och formgivare
 Alice Svensk (1893–1971), författare
 Emil Svensk (född 1993), orienterare
 Jorunn Svensk (född 1953), operasångerska och lärare
 Lars Svensk (född 1947), riksdagsledamot (kristdemokrat)
 Nippe Svensk (född 1979), popsångare och barnboksförfattare
 Olov Svensk (född 1929), reklamtecknare och konstnär
 Patrick Svensk (född 1966), mediechef och affärsman

Se även
 Svenske

Referenser

Svenska efternamn
Soldatnamn